Parablastothrix är ett släkte av steklar som beskrevs av Mercet 1917. Parablastothrix ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Parablastothrix